«Мистическое обручение святой Екатерины», сокр. «Обручение святой Екатерины» — иконографический сюжет христианской религиозной живописи, связанный с двумя святыми, носившими это имя. Известен с XIV в. Встречается на картинах многих европейских живописцев — святая Екатерина изображается обменивающейся обручальным кольцом с Иисусом Христом, что символизирует её духовную связь c ним и то, что она стала «невестой Христовой» (мистический брак).

Святые

1. Екатерина Александрийская 

Святая Екатерина Александрийская — великомученица III в. н. э. из Египта. Один из эпизодов её жития гласит, что она, по преданию, обладала необыкновенной красотой, мудростью, хорошим характером и т. д. Объявила своим родителям, что выйдет замуж лишь за того, кто превзойдет её по всем этим качествам. Мать Екатерины, тайная христианка, отвела её к отшельнику, который поведал девушке о подобном юноше: «Знаю я одного чудного Юношу, Который несравненно превосходит тебя во всех твоих дарованиях. Красота Его светлее солнечного света; премудрость Его управляет всеми чувственными и духовными созданиями; богатство Его сокровищ распространено по всему миру и никогда не уменьшается; а высота Его рода неизреченна и непостижима. Во всем мире нет подобного Ему».

Через некоторое время Екатерина имела видение и приняла крещение. После крещения у неё случилось новое видение: она перенеслась на небеса и предстала перед Иисусом Христом и Девой Марией, которая вручила её руку своему сыну. Иисус вручил ей своё кольцо и назвал своей невестой. (Подобная тема мистического брака с божеством является типичной для экстатической мифологии восточного Средиземноморья и Анатолии.)

Позже Екатерина Александрийская приняла мученическую смерть. В православных иконах «Мистическое обручение Екатерины» может быть изображением исключительно этой святой, поскольку лишь она была канонизирована до разделения церквей.

Определённые исследователи предполагают, что возникновение сюжета обручения — результат недоразумения. Фантазия толкователей могла неправильно интерпретировать какое-либо старинное изображение св. Екатерины с традиционным атрибутом её мученичества, колесом. Это колесо могло быть написано маленьким по размеру и быть принятым за кольцо, и к этому изображению мог быть придуман вышеописанный эпизод жития святой. Эта версия не основывается на каком-либо факте.

2. Екатерина Сиенская 

Святая Екатерина Сиенская — монахиня и Учитель Церкви XIV в. из Италии, католическая святая. В своем подвижническом житии, во многом ориентируясь на пример святой Екатерины Александрийской, в честь которой была крещена, она повторила и эпизод с обручением с Христом.

Произошло это так: в 1367 г., когда весь город Сиена справлял карнавал, девушка предпочла молиться в своей комнатке Господу: «Сочетайся со мной браком в вере!». И тут перед ней явился Господь, сказавший: «Ныне, когда остальные развлекаются, Я решил отпраздновать с тобой праздник твоей души». У Екатерины случилось видение, во время которого она оказалась на небесах, узрела небесное воинство, Иисуса и Богоматерь.

Дева Мария, также как и в предыдущем случае, протянула руку девушки своему сыну. Он надел ей на руку золотое кольцо с прекрасным алмазом и четырьмя жемчужинами и сказал: «Се, Я сочетаюсь с тобой браком в вере, Я — Творец и Спаситель твой. Ты сохранишь эту веру незапятнанной до тех пор, пока не взойдешь на небо праздновать со Мной вечный брак». Кольцо это оставалось на руке Екатерины до конца жизни, но было невидимым для всех, кроме неё.

До сих пор в Сиене во время карнавала процессии и горожане в масках не должны проходить по улице Фонтебранда, где была отпразднована эта свадьба. На фронтоне дома есть надпись: «Это дом Екатерины, Невесты Христовой».

Иконография 
Подчас определить, обручение какой именно святой изображено на картине, если это не обговорено в названии, затруднительно. Обычно помогают атрибуты: Екатерина Сиенская была монахиней, а Александрийская — принцессой, поэтому одна из них может быть изображена в рясе, а другая изображается в роскошных одеждах (как правило, красных — символ мученичества) и царском венце. Вдобавок, тема обручения итальянской святой в несколько раз менее популярна, чем её предшественницы.

Как правило, Иисус Христос-жених изображается в виде младенца (вероятно, чтобы снизить гендерный аспект его восприятия). Его держит Дева Мария, часто восседающая на троне, рядом могут присутствовать другие святые и донаторы. Редкий пример — полотно Боргоньоне, на котором Иисус обручается одновременно с обеими Екатеринами.

Произведения 
Варианты названия: англ. «The Mystic Marriage of St Catherine», итал. «Matrimonio mistico di S. Caterina», нем. «Mystische Hochzeit der Hl. Katharina (Die mystische Vermählung)».

В число мастеров, создавших свои вариации на этот сюжет, входят: Пьеро ди Козимо, Герард Давид, Ганс Мемлинг, Кранах, Пинтуриккьо, фра Бартоломео (несколько вариантов), Веронезе (несколько вариантов), Лоренцо Лотто (несколько вариантов), Корреджо (несколько вариантов), Хусепе Рибера, Пармиджанино, ван Дейк и т. д.

См. также 

 мистический брак — англ. Mystical marriage. Всего известно 77 браков, в том числе и мужчин-святых с Мадонной.

Ссылки 
 Мистическое обручение Екатерины на artcyclopedia.com

Примечания 

Христианская иконография
Иконография Богоматери
Обручения